Сезон 2019/2020 стал для Атлетико Мадрид 83-м Чемпионате Испании. Cезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, а возобновлен в июне. После перерыва матчи проводились без зрителей.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

279.100.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

303.700.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:279.100.000

Общая прибыль:303.700.000

Разница:24.600.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1/16 финала

Суперкубок Испании

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Примечания

Ссылки 

2019/2020
Атлетико Мадрид